Erase Me (album) - album van de Amerikaanse band Underoath
 Erase Me (single) - single van de Amerikaanse zanger Kid Cudi